Костель — власна назва.

Топонім

Костель — стара назва Подівіна.

Костель — стара назва Курганного.